Mohl – niemieckie nazwisko.

 Aleksander Mohl von Rädlitz SJ
 Aleksander Piotr Mohl
 Hugo von Mohl
 Robert von Mohl

Niemieckie nazwiska